Гардапхадзе — грузинская фамилия. Известные носители:

 Гардапхадзе, Ахматгер Бухулович (род. 1943) — пилот-инструктор экипажа самолёта Ту-134А, Герой Советского Союза.
 Гардапхадзе, Карло Константинович (род. 1917) — советский партийный деятель.